HMS Serpent ha sido el nombre de diez buques de la Marina Real británica. Otros dos buques, fueron autorizados y puestos en grada con este nombre, pero fueron cancelados sin llegar a botarse:

 HMS Serpent fue un navío capturado en 1562 cuyo último registro, data de 1653.
 HMS Serpent fue un buque-mortero de 12 cañones botado en 1693 y hundido en 1694.
 HMS Serpent fue un buque-mortero de 4 cañones botado en 1695 y capturado por un corsario francés en 1703.
 HMS Serpent fue un buque-mortero, armado con 8 cañones y 2 morteros botado en 1742 y hundido en 1748.
 HMS Serpent se supone que fue un buque-mortero de 12 cañones en construcción en 1771, pero no figura registrado ni su finalización, ni su cancelación.
 HMS Serpent fue una balandra de 16 cañones botada en 1789 y echada a pique en 1806.
 HMS Serpent fue un buque holandés armado con 4 cañones anteriormente adquirido en 1794. se cree que fue desguazado en 1796.
 HMS Serpent fue una balandra-bergantín de 16 cañones botada en 1832. fue usada como objetivo desde 1857 y fue desguazada en 1861.
 HMS Serpent fue un cañonero, propulsado por hélice y con casco de madera botado en 1860 y vendido en 1875.
 HMS Serpent fue un crucero-torpedero botado en 1887 que naufragó en Camariñas en 1890 con un balance de 172 muertos y 3 supervivientes.

Nombres de buques británicos